Baez ist:

 eine Form des Namens Báez
 der bretonische Name von Bais (Ille-et-Vilaine)
 Dave Baez (* 1971), US-amerikanischer Theater- und Filmschauspieler
 Joan Baez (* 1941), US-amerikanische Sängerin
 John Baez (* 1961), US-amerikanischer mathematischer Physiker

Siehe auch:
 Baes